Се Шувэй и Пэн Шуай — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — сёстры Уильямс — не защищали свой прошлогодний титул.

Общая информация 
Се Шувэй стала первой теннисисткой, представляющей Тайвань, выигравший турнир Большого шлема в одном из пяти основных разрядов. Ранее Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун несколько раз играли в финалах соревнований серии, но каждый раз уступали.

Пэн Шуай стала пятой представительницей Китая, выигравшей турнир Большого шлема в одном из пяти основных разрядов. Ранее Ли На удалось единожды стать сильнейшей в женском одиночном разряде; Чжэн Цзе и Янь Цзы дважды победить в женском парном разряде; а Сунь Тяньтянь выиграть один приз в соревнованиях смешанных пар.

Кейси Деллакква сыграла в своём третьем финале турнира Большого шлема на третьем разном турнире, но так и не смогла ни разу выиграть.

Посев 

  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Четвертьфинал)
  Надежда Петрова /  Катарина Среботник (Четвертьфинал)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Третий раунд)
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Третий раунд)
  Лизель Хубер /   Саня Мирза (Третий раунд)
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Полуфинал)
  'Се Шувэй /  Пэн Шуай (Титул)

<ol start=9>
  Анастасия Павлюченкова /  Луция Шафаржова ''(Первый раунд)
  Кристина Младенович /  Галина Воскобоева ''(Второй раунд)
  Кара Блэк /  Марина Эракович ''(Второй раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква ''(Финал)
  Ваня Кинг /  Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Мария Кириленко ''(Второй раунд, отказ)
  Чжань Хаоцин /  Анабель Медина Гарригес ''(Первый раунд)
  Юлия Гёргес /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Четвертьфинал)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Энн Кеотавонг /  Йоханна Конта (Первый раунд)
  Саманта Маррей /  Джада Уиндли (Первый раунд)
  Тара Мур /  Мелани Саут (Первый раунд)

<ol start=4>
  Никола Слейтер /  Лиза Вайбурн ''(Первый раунд)
  Шахар Пеер /  Янь Цзы (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Мария Иригойен /  Паула Ормаэчеа (Первый раунд)
  Ралука Олару /  Ольга Савчук ''(Второй раунд)

<ol start=3>
  Валерия Соловьёва /  Марина Заневская ''(Первый раунд)
  Стефани Форетц Гакон /  Ева Грдинова ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые